Пани Броня (Бронислава Анатольевна Дубнер; 5 мая 1924 — 22 ноября 2004, Москва) — российский художник, актриса, любимая модель Александра Петлюры, главный персонаж легендарного «Заповедника искусств на Петровском бульваре». Белое Облачко, Королева Московского Андеграунда, Альтернативная Мисс Вселенной.

Биография 
В 1990 году познакомилась с Александром Петлюрой и стала его любимой моделью и актрисой. Была единственным жильцом с пропиской в расселенном доме на Петровском бульваре. Под его руководством начала карьеру художника. В 1998 году она завоевала в Лондоне титул «Альтернативная мисс Вселенной», навсегда войдя в мировую историю искусства. Вошла в книгу «Самые Эпатажные личности XX века», став в один ряд с Сальвадором Дали, Ниной Хаген, Бой Джорджем и др.

Скончалась 24 ноября 2004 года. Тело Пани Брони решено было обратить в прах и развеять по миру. Пепел насыпают по мешочкам и по случаю отвозят в разные страны.

Титулы и звания 
 1998 — «Альтернативная мисс Вселенной», Лондон.

Цитаты 
 «Когда мы с Броней приехали на конкурс «Альтернативная Мисс мира», нас всерьез никто не воспринимал. В одном из выходов я вынес её на руках в костюме русалки. На платье были вышиты золотом лобок и соски, на голове — медный парик из проволоки, во рту зеленая ветка. Цветы торчали отовсюду — изо рта, из жопы. Мой образ водяного дополнили ласты. Главный наш выход я назвал «Розовая мечта слепого музыканта». Из своей коллекции взял костюм тореадора, купил на Портобелло жабо, на ногах были розовые сапоги. На Броню я надел дорогущее венчальное платье. Натер огромный кок. Публика сначала думала, что она трансвестит. Это был настоящий п..ц. Меня вывели под руку, как слепого, — в розовых очках — и посадили на стул. Я взял гитару, и тут заиграли Gipsy Kings. Вышла Броня, все увидели её лицо и поняли, что это бабушка. И дите вечное неувядающее. И она пошла с таким наивом кружиться... Как кукла в пачке. А народ в зале и плачет, и смеется. Все газеты писали, что это стёб, но я этого не имел в виду. Это был новый жанр, советский наивняк, наивный стиль художественной самодеятельности» — Александр Петлюра, АртХроника, 2010.

Ссылки 
 Пани Броня на сайте www.gif.ru 
 Пани Броня на сайте Александра Петлюры
 АРТСтрелка — День рождения Пани Брони 
 День памяти Пани Брони, Петровский Бульвар, Ноябрь 2008

Источники 

Художники России